Vjaz'ma – fiume della Russia occidentale
 Vjaz'ma – cittadina russa dell'oblast' di Smolensk, sulle rive del fiume omonimo